Лавиротт () — французская фамилия. Известные носители:

 Лавиротт, Жюль (1864—1929) — французский архитектор.
 Лавиротт, Луи-Анн (1725—1759) — французский врач и энциклопедист.
 Лавиротт, Эмиль (1870—1944) — французский предприниматель, пионер автомобилестроения.